Sottile ist der Familienname folgender Personen:

 Daniele Sottile (* 1979), italienischer Volleyballspieler
 Stefano Sottile (* 1998), italienischer Leichtathlet